Tromp oder van Tromp ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Tromp (1629–1691), Admiral der Niederlande, Sohn von Maarten Tromp
 Frederik Cornelis Tromp (1828–1900), niederländischer Marineoffizier und Politiker
 Henricus Tromp (1878–1962), niederländischer Ruderer
 Hylke Tromp (1935–2021), niederländischer Politikwissenschaftler
 Jan Zoetelief Tromp (1872–1947), niederländischer Maler
 Johan Tromp (* 1990), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Maarten Tromp (1598–1653), Admiral der Niederlande
 Rudolf M. Tromp (* 1954), niederländischer Physiker
 Sebastian Tromp (1889–1975), Jesuit, Latinist, katholischer Theologe
 Solco Walle Tromp (1909–1983), niederländischer Geologe und Biometeorologe
 Stephan Tromp (* 1965), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Winfried Tromp (1938–2002), deutscher Politiker (CDU), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin

Tromp bezeichnet außerdem mehrere nach Maarten Tromp benannte Schiffe der niederländischen Marine:
 Tromp (Schiff, 1877), ein 1877 vom Stapel gelaufener Kreuzer der Atjeh-Klasse
 Maarten Harpertzoon Tromp, ein 1906 in Dienst gestelltes Linienschiff
 Tromp (Schiff, 1938), ein Leichter Kreuzer der Tromp-Klasse
 Tromp (F801), eine Fregatte der Tromp-Klasse
 Tromp (Schiff, 2003), eine Fregatte der De-Zeven-Provinciën-Klasse

Tromp bezeichnet weiter mehrere Schiffsklassen:
 Tromp-Klasse (1938), eine Klasse von zwei Leichten Kreuzern
 Tromp-Klasse (1975), eine Klasse von zwei Fregatten